Это список 50 игроков, набравших наибольшее количество точных попаданий с линии штрафных бросков в матчах регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации за карьеру. Полный список лидеров в данной номинации опубликован на сайте basketball-reference.com.

Количество попаданий с линии штрафного броска, набранных в играх регулярных чемпионатов за карьеру, указывает на эффективность баскетболиста при игре в атаке, а также на пользу, которую он приносит своей команде. Штрафной бросок придумал Джеймс Нейсмит одновременно с другими правилами игры в 1891 году. Первоначально расстояние от корзины до штрафной линии равнялось примерно шести метрам, но уже в 1895 году его сократили до привычных 4,6 метра. Лишь один баскетболист на данный момент реализовал более 9000 бросков с линии, 4 человека преодолели рубеж в 8000 штрафных и 9 игроков имеют в своём активе более 7000 попаданий с линии штрафного броска.

Первым игроком, преодолевшим отметку в 8000 штрафных бросков, является Мозес Мэлоун, который добился этого результата в сезоне  годов, после чего завершил карьеру через три года, реализовав в общей сложности 8531 бросок с линии. В первенстве  годов этот рубеж преодолел Карл Мэлоун, набрав по окончании чемпионата  годов 9787 штрафных бросков. В чемпионате  годов это достижение повторил и Коби Брайант, который завершил свою профессиональную карьеру по окончании турнира  годов, реализовав в итоге 8378 штрафных. В сезоне  годов тот же результат повторил Леброн Джеймс, продолжающий свою спортивную карьеру, забросив на данный момент 8060 бросков с линии.

Лидером по проценту реализации штрафных бросков на данный момент является пока что продолжающий спортивную карьеру Стефен Карри, показатель которого в настоящее время составляет 90,77 % бросков с линии. Второе место по этому показателю занимает завершивший профессиональную карьеру по окончании сезона  годов Стив Нэш, который имеет в своём активе результат в 90,43 % штрафных бросков. На третьем месте идёт отыгравший 9 из 12 сезонов своей карьеры за клуб «Кливленд Кавальерс» Марк Прайс, который по итогам своих выступлений реализовал 90,39 % бросков с линии.

В данный список входят шесть действующих баскетболистов, самым результативным из них является Леброн Джеймс, занимающий пока четвёртое место.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 20 марта 2023 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА